Een verkeersweg:
 N255 (België)
 N255 (Nederland), zie Provinciale weg 255
 N255 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing